|-
| 196101 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196102 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196103 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196104 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196105 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196106 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196107 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196108 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196109 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196110 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196111 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196112 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196113 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196114 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196115 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196116 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196117 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196118 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196119 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196120 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196121 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196122 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196123 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196124 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196125 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196126 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196127 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196128 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196129 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196130 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196131 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196132 - || || 8 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196133 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196134 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196135 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196136 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196137 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196138 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196139 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196140 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196141 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196142 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196143 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196144 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196145 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196146 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196147 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196148 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196149 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196150 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196151 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196152 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196153 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196154 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196155 - || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196156 - || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196157 - || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196158 - || || 1 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196159 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196160 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196161 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196162 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196163 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196164 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 196165 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196166 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196167 - || || 6 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196168 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196169 - || || 8 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196170 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196171 - || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196172 - || || 10 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196173 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196174 - || || 28 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196175 - || || 1 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196176 - || || 1 de desembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 196177 - || || 2 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196178 - || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196179 - || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196180 - || || 11 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196181 - || || 7 de desembre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 196182 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196183 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196184 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196185 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196186 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 196187 - || || 31 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 196188 - || || 1 de gener de 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 196189 - || || 4 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196190 - || || 4 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196191 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196192 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196193 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196194 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196195 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196196 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196197 - || || 10 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196198 - || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196199 - || 2003 BA || 16 de gener de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196200 - || || 25 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

6